Чистополье — село в Коченёвском районе Новосибирской области России. Административный центр Чистопольского сельсовета.

География 
Площадь села — 53 гектара.

История 
В 1976 г. Указом президиума ВС РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Чистопольский» переименован в село Чистополье.

Население

Инфраструктура 
В селе по данным на 2007 год функционируют 1 учреждение здравоохранения и 2 учреждения образования.

Примечания 

Населённые пункты Коченёвского района